Villabuena puede referirse a :
 Villabuena de Álava, municipio de la provincia de Álava;
 Villabuena (León), localidad del municipio de Cacabelos, provincia de León;
 Villabuena (Soria), localidad del municipio de Golmayo, provincia de Soria;
 Villabuena del Puente, municipio de la provincia de Zamora.